Richard Petit peut désigner :

 Richard Petit (1958-), un romancier québécois, auteur de romans pour la jeunesse ;
 Richard Petit (1974-), un auteur-compositeur-interprète québécois.